Acústico (o acústicos) puede referirse a:

 Lo acústico, lo perteneciente o relativo al sonido o a la acústica.
 Acústico, álbum de 2004 de la banda española Reincidentes.
 Acústico, álbum en vivo de 2005 de la banda española La Quinta Estación.
 Acústico, álbum de estudio de 2008 del cantante portugués André Sardet.
 Acústico, álbum de 2009 de la banda argentina Las Pastillas del Abuelo.

Además, puede hacer referencia a:
 Acústico MTV Cássia Eller, álbum en vivo de 2001 de la cantante brasileña Cássia Eller.
 Acústico Centro Cultural San Martín, álbum en vivo de 2004 de la banda argentina Pez.
 Acústicos & Valvulados, banda brasileña de rock & roll.
 La música acústica, música que solo incluye el sonido de instrumentos acústicos (se excluyen los instrumentos eléctricos o electrónicos).